Палеогаттерия () — род вымерших сфенакодонт из ранней перми, ископаемые остатки которых обнаружены на территории современной Западной Германии.

Классификация 
Вид ранее относили к Haptodus как H. longicaudus. Однако Laurin (1993, 1994) обнаружил, что Haptodontinae является полифилетическим, переоценивая палеогаттерия вместе с Pantelosaurus, Spindler (2016) пришел к выводу, что Palaeohatteria и Pantelosaurus образовали отдельное семейство Sphenacodont, тесно связанное с Therapsida, Palaeohatteriidae.

Ссылки

Ссылки 
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Pelycosaurs.htm

Сфенакодонты
Синапсиды пермского периода